Сокращение CHT, ChT (латиницей) может означать:
  (обозначается ChT от ), или SLC5A7 — мембранный транспортный белок человека, отвечающий за перенос холина в ацетилхолин-синтезирующие нейроны.
  — автомобильный двигатель, производившийся компанией Ford в 1980-х и 1990-х годах.
 CHT — код IATA для  на острове Чатем, крупнейшем острове одноимённого архипелага (Новая Зеландия).
 CHT — тикер компании  на Нью-Йоркской фондовой бирже.

См. также 
  (кириллицей)